Проко́пий Ка́рпович Ка́рпов (псевд. Пӱнчерский, 6 июля 1901 — 10 мая 1938) — советский марийский журналист, литературный критик, писатель. Член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда писателей СССР. Первый председатель правления Марийского отделения Союза писателей СССР (1934—1937).

Биография 
Родился в деревне Сосновка ныне Медведевского района Республики Марий Эл в крестьянской семье.

Окончил четырёхклассное училище, а затем педагогические курсы в Царевококшайске. Работал учителем.

В годы Гражданской войны — боец Красной Армии.

В 1922 году поступил в Москве в Государственный институт журналистики, окончив который работал в редакции газеты «Йошкар кече».

С 1930 года — редактор новых районных газет «Коммунар» (Сернурский район), с 1932 года — «Марий пролетар» (Звениговский район).

В конце 1933 года избран руководителем оргкомитета Марийского отделения Союза советских писателей, с 1933 года — редактор журнала «У вий».

В 1934 году — делегат первого Первого съезда писателей СССР, в числе первых литераторов стал членом Союза писателей СССР.

В 1936—1937 годах по совместительству работал директором Марийского государственного драматического театра (ныне Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана).

В апреле 1937 года арестован как «активный участник буржуазно-националистической организации», расстрелян 10 мая 1938 года в Казани.

Реабилитирован в 1957 году. Его имя занесено на стелу Архангельского кладбища в Казани.

Творчество 
В литературной и журналистской деятельности пользовался многочисленными псевдонимами: помимо Пӱнчерский, также Пектерек, Тойметкин, Корак Кордывай, Тептеран, Пӱнчелдыр, Орза Пондаш и другие.

Первые статьи и очерки публиковались в газете «Ӱжара». В начале 1920-х годов в журнале «У вий» опубликован ряд рассказов — «У шочеш» («Рождается человек»), «Ларивон Микалыч» и другие. В 1925 году в Центриздате под псевдонимом Пектерек издал отдельной книгой пьесу «Шӧран ушкал» («Дойная корова»).

Много переводил с русского на марийский язык, так в 1935 году по его переводу пьесы А. Корнейчука «Платон Кречет» Маргостеатром был поставлен спектакль.

В истории марийской литературы он больше известен как литературный критик — начиная с 1922 года написал десятки литературно-критических статей и рецензий о творчестве марийских писателей, опубликовал обзоры творчества С. Чавайна, Н. Мухина, М. Шкетана, Йывана Кырли, Дим. Орая и других.

В 1932 году отдельным изданием вышла его книга «Сылне литератур нергеште коммунист партийын политикше» («Политика коммунистической партии в области художественной литературы»).

Библиография 
 Кино искусство // У вий, № 12, 1932. — стр. 69—71.
 Сылне литератур нергеште коммунист партийын политикше. — Йошкар-Ола: Маргиз, 1933. — 32 с.
 «Шочмо кече»: Йыван Кырляна почеламутшо нерген // Марий коммуна, 24 июль 1935
 «Илыше вӱд»: С. Чавайнын пьесыж нерген // У вий, № 1, 1936. — стр. 66—74

Литература 
 Асылбаев А. — Прокопий Карпович Карпов // Ончыко, № 4, 1961. — стр. 105—106.
 Васин К. — Человек энергичный, талантливый // Марийская правда. 1971. 6 июля.
 Михайлов А. — Пӱнчерскийын сылнымут ончалтышыже // Ончыко, № 4, 1976. — стр. 78-81.
 Асаев А. — Карпов-Пӱнчерский // Марий коммуна, 9 августа 1991
 Прокопий Карпович Карпов // Писатели Марийской АССР: биобиблиогр. справочник. Йошкар-Ола, 1988. — стр. 230—232.

Источники 
 Карпов Прокопий Карпович // Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна
 Mari-Lab. Прокопий Карпов-Пӱнчерский
 ОТКРЫТЫЙ СПИСОК. Карпов Прокопий Карпович (1901)

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году
Участники Гражданской войны в России (красные)
Марийские писатели
Писатели Марий Эл
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Журналисты Марий Эл